Het wereldkampioenschap ijshockey vrouwen 2019 was de 19e editie van dit wereldkampioenschap in de hoogste divisie dat door de internationale ijshockeybond IIHF werd georganiseerd. Het toernooi vond plaats van 4 tot en met 14 april in de Metro Areena, Espoo, Finland.

Opzet 
Het aantal deelnemers werd verhoogd van voorheen acht naar tien landenploegen. De nummers 1 tot en met 5 van het vorige WK werden in groep A ingedeeld en de overige landen (de nummers 6-8 van het vorige wereldkampioenschap, de winnaar van Divisie 1 groep A 2017 -Japan- en de winnaar van Divisie 1 groep A 2018 -Frankrijk-) in groep B. De vijf landen van groep A en de top-3 van groep B plaatsten zich voor de kwartfinales. De nummers 4 en 5 van groep B degradeerden. Drieëntwintig wedstrijden werden gespeeld in de hoofdarena en zes in een secundaire arena.

Wedstrijdschema 
Alle tijden zijn lokale tijd namelijk Oost-Europese Tijd (een uur later dan Midden-Europese Tijd).

Groep A

Groep B

Rechtstreekse uitschakeling 

Wereldkampioenschap ijshockey vrouwen
IJshockey in 2019
IJshockey in Finland
Sport in Espoo
ijshockey